NGC 6477 (другое обозначение — PGC 2702901) — линзообразная галактика (S0) в созвездии Дракон.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

6477
Дракон (созвездие)